Ко́рдиш

 Кордиш Йосип (1824—1896) — фотограф.
 Кордиш Леон Йосипович (1878—1932) — фізик.
 Кордиш Юхим Хізерович (1905—1973) — театральний художник.
 Кордиш-Головко Неоніла Леонтіївна (1902—1996) — історик, археолог.